Westend (Friesland), Friestalige naam voor deze plaats in de gemeente De Friese Meren
 Westeinde (Leeuwarden), Friestalige naam voor deze wijk